Bergaigne ist der Familienname folgender Personen:

 Abel Bergaigne (1838–1888), französischer Indologe
 Joseph Bergaigne (1588–1647), französischer Bischof und Diplomat